

Geografia
Stati Uniti d'America
Harriman – comune dello Stato di New York
Harriman – comune del Tennessee
Fiordo di Harriman – canale marino dell'Alaska
Ghiacciaio Harriman – ghiacciaio dell'Alaska

Persone

Harriman
Michael Harriman (1992) – calciatore irlandese
Pamela Harriman (1920-1997) – diplomatica statunitense
W. Averell Harriman (1891-1986) – imprenditore, diplomatico e politico statunitense

Cognomi composti
Stephen Harriman Long (1784-1864) – ingegnere, esploratore e militare statunitense

Altro
Delos David Harriman – personaggio letterario di Robert A. Heinlein